Santa Maria delle Grazie ima više značenja:
 Santa Maria delle Grazie, Cosenza
 Santa Maria delle Grazie, Potenza